est la formule brute de plusieurs isomères.

 fructose-1,6-diphosphate, numéro CAS 
 fructose-2,6-diphosphate, numéro CAS